Sentier peut faire référence à :

Voies 
 Sentier (voie), une voie de communication étroite, moins large qu'un chemin et inaccessible aux véhicules à la différence de ces derniers ; cette acception se retrouve dans les expressions suivantes :
 Sentier maritime.
 Sentier de randonnée.
 Sentier de grande randonnée.
 Sentier littoral ou chemin des douaniers, un sentier qui est en bord de mer et qui en principe relève du domaine public maritime.
 Sentier alpin

Toponymes 
 Le Sentier, une localité de la commune suisse du Chenit.
 Sentier (quartier de Paris), un quartier parisien spécialisé dans le commerce de textile en gros.
 Sentier, une station de métro à Paris.
 Sentier chinois, le surnom d'un quartier du  de Paris, récemment devenu un quartier de commerce textile.

Sens figuré et dérivés 
 Sentier (cheminement moral), de manière imagée,  un cheminement moral. Ce sens a donné les noms suivants :
 Sentier lumineux, un mouvement politique péruvien.
 Sentier d'Or dans l'univers de science-fiction du Cycle de Dune.
 Les Sentiers de la gloire, un film.

Autre 
 L'affaire du Sentier II, une affaire pénale.

Voir aussi